

Létező megyék
Garfield megye (Colorado) 
Garfield megye (Montana) 
Garfield megye (Nebraska) 
Garfield megye (Oklahoma) 
Garfield megye (Utah)
Garfield megye (Washington)

Megyszűnt megyék
Garfield megye (Kansas)